Die 63. Rallye Schweden war der zweite von 13 FIA-Weltmeisterschaftsläufen 2015. Die Rallye bestand aus 21 Wertungsprüfungen und wurde zwischen dem 12. und dem 15. Februar gefahren.

Berichte

1. Tag (Donnerstag, 12. Februar) 
Die Rallye Schweden startete am Donnerstagabend mit einer kurzen ersten Wertungsprüfung in Karlstad. Auf den insgesamt 1,9 Kilometern, ein künstlicher Parcours auf einer Pferderennbahn, wurde paarweise gegeneinander angetreten. Das mit Spannung erwartete Duell lautete Volkswagen gegen Citroën. Im Ziel hatte Mads Østberg knapp die Nase vor Sébastien Ogier. Gewinner der Prüfung war überraschend ein Fahrer aus der WRC2-Klasse: Pontus Tidemand belegte den ersten Rang mit einem Ford Fiesta RRC.

2. Tag (Freitag, 13. Februar) 
Der Kampf um die ersten Ränge wurde über weite Strecken unter den Volkswagen-Fahrern geführt. Sébastien Ogier übernahm auf der zweiten Wertungsprüfung die Führung, die er wenige Kilometer vor Ende des ersten Tages wieder abgeben musste. Ogier hatte sich auf der neunten WP in einen Schneewall gedreht und blieb kurzzeitig stecken. Später sprang ihm, nach einer kurzen Reparatur des Scheibenwischers, die Motorhaube während der Fahrt auf, wobei die Frontscheibe zerbrach. Er hatte die Haube nach der Reparatur nicht richtig befestigt. Ogier ging als Vierter mit 24,7 Sekunden Rückstand auf die Spitze in den Samstag. Ebenfalls auf der neunten WP endete der Traum vom vierten Schweden-Sieg für Jari-Matti Latvala. Er hatte virtuell die Führung übernommen, kam allerdings wenige Hundert Meter vor dem Ziel der Wertungsprüfung von der Strecke ab und verlor rund neun Minuten. Nahezu fehlerfrei kamen die drei Erstplatzierten durch den Schnee in Schweden. Andreas Mikkelsen (Volkswagen) führte das Gesamtklassement mit 19,1 Sekunden vor Thierry Neuville (Hyundai) und 19,4 Sekunden vor Mads Østberg (Citroën) an.

3. Tag (Samstag, 14. Februar) 
Vor den letzten vier Wertungsprüfungen am Sonntag betrug der Rückstand von Andreas Mikkelsen lediglich 1,5 Sekunden auf den Führenden Thierry Neuville. Sébastien Ogier folgte mit 9,6 Sekunden Rückstand auf dem dritten Rang. Beim Sprung «Colin's Crest», benannt nach dem verstorbenen Colin McRae, flog Neuville mit 44 Meter am weitesten. Aber sicherlich wichtiger für Neuville, in der letzten Wertungsprüfung des Tages übernahm er die Führung im Gesamtklassement und überholte Mikkelsen. Mads Østberg verlor den dritten Platz, als er auf der ersten WP des Tages in eine Schneebank geriet und sich den linken Hinterreifen beschädigte. Auch Getriebeprobleme bremsten ihn den ganzen Tag über ein. Østberg verlor im Verlaufe des Tages 53,4 Sekunden auf die Spitze und war am Abend vierter. Dahinter folgten Ott Tänak im Ford Fiesta RS WRC auf Rang fünf und der sechstplatzierte Hayden Paddon im Hyundai i20 WRC. Paddon ersetzte bei diesem Weltmeisterschaftslauf Hyundai-Stammfahrer Dani Sordo, der sich eine Woche vor der Rallye bei einem Sturz vom Fahrrad einige Rippen brach.

4. Tag (Sonntag, 15. Februar) 
Die Entscheidung über den Sieg bei der Rallye Schweden fiel wenige hundert Meter vor dem Ziel in der letzten Wertungsprüfung. Sébastien Ogier hatte sich die Bestzeit auf den letzten rund 16 Kilometern gesichert und damit den Sieg für Volkswagen perfekt gemacht. Doch bis zur letzten Zwischenzeit führte Teamkollege Andreas Mikkelsen knapp mit 2,7 Sekunden Vorsprung. Nur 5,3 Kilometer vor dem Ziel passierte Mikkelsen ein Quersteher und ein daraus resultierender Dreher beendete die Siegeshoffnung. Immerhin reichte es noch für das zweite Podiumsresultat in Folge. Der Ausrutscher kostete etwa 40 Sekunden, am Ende der Rallye hieß das Rang drei. Die Rallye Schweden hat außerdem gezeigt, welche Fortschritte Hyundai in einem Jahr gemacht hat. Thierry Neuville und seine Teamkollegen fuhren noch mit dem alten Modell von 2014. Vor zwölf Monaten war in Schweden kein Hyundai in den Top 10. An diesem Wochenende kamen alle drei Hyundai i20 ins Ziel. Nach 21 Prüfungen fehlte Neuville nur 4,6 Sekunden auf Sieger Ogier. Eher enttäuschend verlief das Wochenende für Citroën, Kris Meeke kam auf den siebten und Mads Østberg auf den zehnten Rang.

WRC2 
In der WRC2 übernahm Jari Ketomaa die Führung am Freitagmorgen und gab sie in der Folge nicht mehr ab. Eyvind Brynildsen kam mit einem Rückstand von 32,6 Sekunden auf Rang zwei und sorgte damit für einen Doppelsieg des Drive DMACK Teams. Brynildsen fuhr eine nahezu fehlerfreie Rallye und behauptete sich gegen Valeriy Gorban im Mini John Cooper. Letztlich blieb der Norweger mit 2:54,8 Minuten vor dem Ukrainer, der Rang zwei am Samstag abgeben musste, als er von der Strecke rutschte. Yazeed Al-Rajhi rettete den vierten Rang vor Pontus Tidemand ins Ziel. Tidemand, Gesamtführender nach der ersten WP am Donnerstagabend, griff nach einem Ausrutscher am Freitag an, am Ende fehlten ihm 3,3 Sekunden auf Al Rajhi. Fredrik Åhlin fiel auf der vorletzten Wertungsprüfung vom dritten auf den sechsten Rang zurück. Er verschaltete sich und fuhr deshalb in eine Schneebank. In der Weltmeisterschaftswertung waren nach der Rallye Schweden Stéphane Lefebvre und Jari Ketoma mit je 25 Punkten in Führung vor Craig Breen mit 18 Zählern.

Meldeliste 
Nicht als WRC, WRC-2 und WRC-3 gemeldete Fahrzeuge wurden in dieser Liste nicht erfasst.

Klassifikationen

Endergebnis

Wertungsprüfungen 

* Während der angegebenen Zeiten darf im Service Park an den Autos gearbeitet werden.
Quelle:

Fahrerwertung nach der Rallye 
Das Punktesystem für die ersten zehn Fahrer ist 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1. Für die Power-Stage erhalten die drei schnellsten Fahrer jeweils 3-2-1 Bonuspunkte für die Fahrer-Weltmeisterschaft.

Weblinks 
 Offizielle Seite WRC: https://www.wrc.com/
 Offizielle Seite Rallye Schweden: https://www.rallysweden.com/

Einzelnachweise

Anmerkungen 

Schweden
2015